geelsprietglimwapenvlieg
 groene glimwapenvlieg
 zwarte glimwapenvlieg